Ґань (贛語) — мова сино-тибетської мовної сім'ї, один з діалектів (чи мов, бо діалектами ці мови вважаються за традицією) китайської мови.
 Ґань (річка) — найдовша річка в провінції Цзянсі, Китай.
 Сюй Ґань (*徐幹, 170—218) — китайський поет та філософ часів занепаду династії Хань, один з «Семи мужів».

Див. також 
 Ган (значення)
 Ганн (значення)